Воронцовський палац (Алупка)
 Воронцовський палац (Одеса)
 Воронцовський палац (Санкт-Петербург)
 Воронцовський палац (Тбілісі)